

Musica 
 Fluff – album degli Atomic Swing del 1997
 Fluff Fest – festival musicale tenuto a Rokycany, nella Repubblica Ceca

Altro 
 Fluff – soprannome di Alan Freeman, disc jockey e personalità radiofonica britannica di origini australiane
 Fluff – film del 1974 diretto da Robert Paget
 Fluff, processo alla TV – programma televisivo di Rai Tre (1989-1990)
 Marshmallow Fluff – marchio di crema di marshmallow statunitense